«Лека́рство от ску́ки» — книжная серия, издаваемая издательством «Иностранка» с 2001 года. В серии представлены современные зарубежные произведения детективного и приключенческого жанров, триллеры. Серия составляется писателем Борисом Акуниным, — по мнению издательства, знатоком мировой индустрии остросюжетной беллетристики и признанным мастером детективного жанра. Слоган издательского проекта — «Серьёзный подход к несерьёзному жанру».

В СМИ неоднократно отмечалось, что проект «Иностранки» представляет собой собрание наиболее ярких произведений современных западных беллетристов. Многие произведения, изданные в рамках издательского проекта, ранее удостаивались престижных национальных и международных литературных премий в области детективного жанра, многие экранизированы. 

Ряд авторов, хорошо известных на Западе, впервые были изданы на русском языке именно в рамках серии «Лекарство от скуки»; некоторые книги, ставшие культовыми в своих странах, впервые стали доступны российской публике благодаря издательскому проекту. Новинки серии регулярно рецензируются газетой «Книжное обозрение».

Список выпусков серии

Ссылки 
 Лекарство от скуки

Примечания 

Книжные серии
Борис Акунин